Jason Richardson (atleet) (1986), Amerikaans atleet
 Jason Richardson (basketballer) (1981), Amerikaans basketballer